Luis Valenzuela González (?-2007), allenatore di pallacanestro cileno
 Luis Valenzuela Toledo (n. 1988), calciatore cileno